Bieg na 1500 m kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrana w dniach 21-23 sierpnia 2008 roku.

Przebieg zawodów

Runda 1

Finał

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008